Синьковский сельсовет и Синьковский сельский совет:

 Синьковский сельсовет — в Сморгонском районе Гродненской области, Белоруссия.
 Синьковский сельсовет — в Дмитровском (до 1935, 1957—1958, 1960—1994) и Коммунистическом (1935—1957) районах Московской области, Россия. Ныне часть территории Сельского поселения Синьковское. А до 1929 года была Синьковская волость.
 Синьковский сельский совет — в Залещицком районе Тернопольской области Украины.

См. также 
 Сеньковский сельский совет